Jan Maat steht für:

* Jan Maat, alternativer Name von Jan Theuniszoon Blanckerhoff (1628–1669), niederländischer Maler
 Jan Maat (Comic), deutschsprachiger Comic

Siehe auch:
 Janmaat